Борис Горбань:
 Горбань, Борис Александрович (род. 1978) — российский легкоатлет, заслуженный мастер спорта.
 Горбань, Борис Павлович (1913 — ?) — советский государственный деятель, депутат.